Il singolare del Traralgon Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Yuki Bhambri ha battuto in finale Bradley Klahn 6–7(13–15), 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Bradley Klahn (finale)
  James Duckworth (semifinali)
  James Ward (primo turno)
  Tatsuma Itō (quarti di finale)

  Greg Jones (ritiro)
  Matt Reid (secondo turno)
  Benjamin Mitchell (quarti di finale)
  Yuki Bhambri (Campione)
  Jose Statham  (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Traralgon Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013